Sancha de Portugal foi um nome comum a algumas infantas portuguesas da primeira dinastia:

 Sancha de Portugal (1097-1163), filha do conde Henrique da Borgonha e Teresa de Leão;
 Sancha de Portugal (1160-?), filha de Afonso I de Portugal;
 Beata Sancha de Portugal (1180-1229), filha de Sancho I de Portugal e declarada beata no século XVIII;
 Sancha de Portugal (1264-1279), filha de Afonso III de Portugal;

Desambiguação